Nikolaj Georgijevič Pučkov (), ruski hokejist, * 30. januar 1930, Moskva, Rusija, † 8. avgust 2005, Rusija.

Pučkov je v sovjetski ligi branil za klube VVS MVO Moskva, CSKA Moskva in SKA St. Petersburg, skupno je v elitni sovjetski ligi branil na 220-ih tekmah in osvojil osem naslovov državnega prvaka. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na dveh Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil po eno zlato in bronasto medaljo, in petih Svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je osvojil eno zlato in štiri bronaste medalje. Za reprezentanco je branil na 90-ih tekmah. Umrl je leta 2005 v starosti petinsedemdesetih let.

Pregled kariere

|-
| VVS MVO Moskva
| Sovjetska liga
| 49/50
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VVS MVO Moskva
| Sovjetska liga
| 50/51
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VVS MVO Moskva
| Sovjetska liga
| 51/52
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VVS MVO Moskva
| Sovjetska liga
| 52/53
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 53/54
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 54
|
| 5
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 54/55
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 55
|
| 5
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 55/56
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 56
|
| 7
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 56/57
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 57
|
| 5
| 7
|
|
|
|
| 1.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 57/58
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 58
|
| 5
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 58/59
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 59
|
| 6
| 8
|
|
|
|
| 2.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 59/60
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 60
|
| 5
| 7
| 0
| 0
| 0
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 60/61
|
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 61/62
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Sovjetska liga
| 62/63
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Sklici

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1956
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1960
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti VVS MVO Moskva
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti SKA St. Petersburg
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Nosilci reda simbola časti